Kultura Hrvatske
 Hrvatska kulturna baština
 Kultura Hrvata Bosne i Hercegovine